Ананьевские — дворянский род.
Предки фамилии Ананьевских служили Российскому Престолу в 7139/1631 и других годах во дворянах с поместным окладом. Потомки сего рода равным образом за усердие к службе и трудолюбие от Государей награждаемы чинами и знаками Монарших милостей.

Иван Сергеевич Ананьевский (28.3.1739 — 26.12.1812) был пожалован 28 октября 1802 года сенатором.

Описание герба 
В щите, разделённом надвое в верхней половине в правом голубом поле крестообразно положены серебряный меч и карабин, в левом красном поле находится серебряная башня с тремя зубцами. В нижней половине, разрезанной двумя диагональными чертами, с углом в середине подошвы щита, в серебряном поле поставлено древо с плодами, а по сторонам оного в зелёном поле золотой улей и пчела.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите красный и голубой, подложенный золотом. Щит держат два льва. Герб внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 8, стр. 75.

Литература 
 Гербовое дело Ананьевских Департамента Герольдии Правительствующего Сената 1807 г. РГИА, ф.1343, оп.16, д.1583 

Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы